Carnage – postać z komiksów Marvela, przeciwnik Spider-Mana
 Carnage Records – polska wytwórnia płytowa
 Carnage (pol. Rzeź) – film w reżyserii Romana Polańskiego
 Carnage – death metalowy zespół Michaela Amotta założony w Szwecji
 Carnage – gwatemalski DJ i producent muzyki electro house oraz trap.